National Soccer League 1988 – dwunasta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwunastym sezonie wystąpiło 14 drużyn oraz ponownie wprowadzono serie finałową rozgrywek. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Marconi Fairfield, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Sydney Croatia.

Uczestnicy sezonu 1988 
 Adelaide City
 APIA Leichhardt Tigers
 Brisbane Lions
 Brunswick Juventus
 Footscray JUST
 Marconi Fairfield
 Melbourne Croatia 
 Preston Lions FC
 South Melbourne FC
 St. George Saints
 Sunshine George Cross 
 Sydney Croatia 
 Sydney Olympic
 Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1987, B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 Brunswick Juventus spadł do 1 stanowej ligi, stanu Wiktoria.
3 Brisbane Lions spadł do 1 stanowej ligi, stanu Queensland.

Seria finałowa

Drabinka

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1988

Marconi Fairfield DRUGI TYTUŁ

Nagrody  
 Zawodnik roku według sędziów: Paul Wade (South Melbourne FC)
 Zawodnik roku według piłkarzy: Frank Farina (Marconi Fairfield)
 Trener roku: Brian Garvey (South Melbourne FC)

Bibliografia 
 The National Soccer League, [dostęp 18 sierpnia 2010].

Przypisy 

National Soccer League
1988 w Australii
1988 w piłce nożnej